

Astronomia
 46P/Wirtanen – cometa periodica di corto periodo del Sistema solare

Persone
 Carl Alvar Wirtanen – astronomo statunitense
 Edith Wirtanen – astronoma statunitense
 Petteri Wirtanen – hockeista su ghiaccio finlandese

Pagine correlate
 Virtanen